Alessandro Manetti ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Manetti (Architekt) (1787–1865), italienischer Architekt 
 Alessandro Manetti (Fußballspieler) (* 1972), italienischer Fußballspieler 
 Alessandro Manetti (Rennfahrer) (* 1972), italienischer Rennfahrer